Горнолыжный спорт на зимних Азиатских играх 2011 — комплекс соревнований, проводившихся в рамках
VII зимних Азитских игр (2011), в которых участвовали ведущие горнолыжники стран Азиатского континента. Соревнования проводидись в урочище Чимбулак близ Алматы.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт Азиатских игр

Азиатские игры
Зимние Азиатские игры 2011
2011